Särchen bezeichnet:

 Günter Särchen (1927–2004), deutscher Sozialpädagoge und Publizist
 Groß Särchen, einen Ortsteil der Gemeinde Lohsa in Sachsen
 Särchen (Großdubrau), einen Ortsteil der Gemeinde Großdubrau in Sachsen

 ehemaliger Name von Annahütte, Ortsteil der Gemeinde Schipkau, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg